Spojení písmen E a D může mít různé významy:

ED 
 Encyclopedia Dramatica – satirická wiki stránka
 Evropští demokraté – česká politická strana
 Erektilní dysfunkce – potíže s erekcí

Ed 
 domácká podoba mužského křestního jména Edmund, Eduard nebo Edvard
 Ed (Lví král) – "mluvící" hyena, záporná fiktivní postava ve filmu Lví král a Lví král 3: Hakuna Matata
 Ed (seriál) – americký komediální televizní seriál

ed 
 ed – standardní unixový interaktivní řádkový textový editor